Воравонґса — ім'я лаоських монархів. Відомі носії:
 Воравонґса I — король Лансангу у 1575—1579 роках
 Воравонґса II — король Лансангу у 1596—1621 роках